Чемпионат Федерации Футбола Уругвая 1923 года — 2-й сезон лиги ФУФ. Оппозиционен лиге АУФ того же сезона. АУФ до сих пор не признаёт данный чемпионат. Турнир проводился по двухкруговой системе в 32 тура. «Монтевидео Уондерерс», «СА Лито», «Чарли» участвовали в обоих чемпионатах.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на rsssf.com

1924-Ф
1924 год в футболе
1924 год в Уругвае